Wapen van Wirdum (Friesland)
 Wapen van Wirdum (Groningen)